Первома́йский — село в Завьяловском районе Удмуртии.

География 
Расположено в 10 км к востоку от центра Ижевска, находясь недалеко от границы города.

История 

6 июня 1959 года указом ВС УАССР вновь возникшей на территории учебного хозяйства Ижевского сельскохозяйственного института Ферме № 3 присвоено название посёлок Первомайский, административно подчинив его Чемошурскому сельсовету. В качестве отдельного посёлка ферма существовала как минимум с 1955 года.

Постановлением Президиума ВС УАССР от 19 декабря 1966 года центр Чемошурского сельсовета переносится в посёлок Первомайский, и сельсовет переименовывается в Первомайский сельсовет. В 1994 сельсовет преобразуется в Первомайскую сельскую администрацию, а в 2005 в Муниципальное образование «Первомайское» (сельское поселение).

В 2004 году постановлением Госсовета Удмуртской республики, посёлок Первомайский преобразовывается в село Первомайский.

Население

Экономика 
Основные предприятия села ГУП «Завьяловская ПМК», ООО ОНТП «Первомайское», Удмуртский государственный научно-исследовательский институт сельского хозяйства (УГНИИСХ).

Часть жителей села вовлечена в экономику Ижевска в форме маятниковой миграции.

Объекты социальной сферы 
В Первомайский работают МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А. Н. Сабурова», детский сад, МУЧ «Культурный комплекс „Первомайский“» (созданный на базе библиотеки), клуб.

В селе также действует храм Святого Спиридона Тримифунтского.

Транспорт 
Из Ижевска в Первомайский ходят автобусные маршруты № 28 и 400.

Улицы 

 улица Азина
 улица Архитектора Сергея Макарова
 Весенняя улица
 Вишневая улица
 Зелёная улица
 улица Ленина
 Лесная улица
 Луговая улица
 Майская улица
 Малиновая улица
 Мира улица
 Молодёжная улица
 Нижняя улица
 улица имени Николая Харина
 Новая улица
 Октябрьская улица
 улица Оружейников
 Пионерская улица
 Полевая улица
 Рождественская улица
 улица Сабурова
 Садовая улица
 улица Свободы
 Светлая улица
 Сиреневая улица
 Советская улица
 Совхозная улица
 Солнечная улица
 Сосновая улица
 улица Строителей
 улица Строителя Николая Шишкина
 Фруктовая улица
 Цветочная улица
 Юбилейная улица
 Южная улица

Примечания

Ссылки 
 Первомайское отделение почтовой связи на сайте Почта России

Населённые пункты Завьяловского района Удмуртии